Volksbadhuis (Alkmaar), voormalig badhuis in de Nederlandse plaats Alkmaar
Volksbadhuis (Oude Singel, Leiden), voormalig badhuis aan de Oude Singel in de Nederlandse plaats Leiden
Volksbadhuis (Van der Werfstraat, Leiden), voormalig school- en badhuis aan de Van der Werfstraat in de Nederlandse plaats Leiden
Badhuis Kanaalstraat, voormalig badhuis aan de Kanaalstraat in de Nederlandse plaats Utrecht